Harlay steht für:

 Harlay (Adelsgeschlecht), französisches Adelsgeschlecht

Harlay ist der Familienname folgender Personen:

 Christophe II. de Harlay (um 1570–1615) Graf von Beaumont, Botschafter in London

 Nicolas de Harlay de Sancy (1546–1629), französischer Politiker und Diplomat
 Robert de Harlay († 1615), Grand Louvetier de France
 Robert de Harlay (1517–1560), conseiller du parlement de Paris
 Roger de Harlay (1615–1669), Bischof und Graf von Lodève